Sakon (左近) puede referirse a:
 La sección izquierda de un nunchaku;
 Karakurizōshi Ayatsuri Sakon, anime;
 Shima Sakon, un samurái del período Azuchi-Momoyama del Japón feudal;
 Sakon, un ninja de la Aldea Oculta del Sonido en el anime japonés Naruto;
 Sakon, un personaje del videojuego The Legend of Zelda: Majora's Mask;
 El nombre de pila de:
 Sakon Yamamoto (1982-), piloto japonés de Fórmula 1;
 Sakon Sō (1919-2006), poeta japonés.